Sekulić oder Sekulic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Sekulić (1937–2009), serbischer Dichter
 Blagota Sekulić (* 1982), montenegrinischer Basketballspieler
 Boris Sekulič (* 1991), serbischer Fußballspieler
 Branislav Sekulić (1906–1968), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer 
 Goga Sekulić (* 1977), montenegrinische Turbo-Folk-Sängerin
 Isidora Sekulić (1877–1958), serbische Schriftstellerin
 Ljubomir Sekulić (1927–2018), jugoslawischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Martin Sekulić (1833–1905), kroatischer Hochschullehrer für Mathematik und Physik
 Milos Sekulic (* 1989), schwedischer Tennisspieler
 Sarah-Rebecca Sekulic (* 1992), deutsche Tennisspielerin
 Sava Sekulić (1902–1989), serbokroatischer naiver Maler
 Tony Sekulic (* 1974), australischer Fußballspieler